Angerbach ist der Name folgender geografischer Objekte:

Ortschaften:
 Angerbach (Gangkofen), Ortsteil und Loreto-Wallfahrtskapelle in der Gemeinde Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Angerbach (Almbach), Nebenfluss des Almbachs bei Hintersee, siehe Almbach (Salzach)
 Angerbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer (zum Ammersee) in Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Angerbach (Eckenbach), linker Oberlauf des Eckenbachs (zur Schwabach) bis nahe Beerbach, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Angerbach (Erlauf), rechter Zufluss der Erlauf bei Erlaufboden, Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich 
 Angerbach (Gasteiner Ache), Nebenfluss der Gasteiner Ache bei Bad Gastein, Österreich 
 Angerbach (Gleirschbach), linker Zufluss von der Hafelekarspitze des Gleirschbachs vor der Möslalm im Stadtgebiet von Innsbruck, Tirol
 Angerbach (Hammerbach), linker Zufluss des Hammerbachs (zur Rott, zum Inn) bei Pfaffenhofen am Inn, Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Angerbach (Isar), einige Zuflüsse der Isar in Oberbayern
 Angerbach (Isar), rechter Zufluss der Isar bei Riegerau, Gemeinde Marzling, Landkreis Freising
 Großer Angerbach, einer der Münchner Stadtbäche
 Kleiner Angerbach, einer der Münchner Stadtbäche
 Angerbach (Kleine Ysper), Quellbach der Kleinen Ysper bei Bärnkopf, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Angerbach (Krumbach), rechter Oberlauf des Krumbachs (zur Kessel) bis an die Tapfheimer Seen bei Schwenningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Angerbach (Lafnitz), Nebengewässer der Lafnitz bei Neudau in der Oststeiermark
 Angerbach (Mühlbach), linker Zufluss des Teilungsarms Mühlbach der Baunach in Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Angerbach (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (zum Weißen Main) in Tennersreuth, Markt Stammbach, Landkreis Hof
 Angerbach (Rhein), Nebenfluss des Rhein in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Angerbach (Roßbach), rechter Zufluss des Roßbachs (zur Isar) an der Gemeindegrenze von Kumhausen, Landkreis Landshut, zur kreisfreien Stadt Landshut, beide Bayern
 Angerbach (Rotach), linker Nebenstrang-Oberlauf der dann zunächst Rothach genannten Rotach (zur Bregenzer Ach) bis vor Moos, Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Angerbach (Simssee), südöstlicher Zufluss des Simssee bei Ecking, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Angerbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach vor Steinebach, Aach im Allgäu, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Burgen:
 Burgstall Angerbach, abgegangene Wasserburg bei Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn, Bayern.
 Burg Angerbach bei Kožlany, Tschechien
 Burg Týřov, Tschechien

Siehe auch:
 Angersbach